Kreont  je naziv s više značenja:

 Kreont (Menekejev sin), kralj Tebe.

 Kreont (Liketov sin), kralj Korinta.

 Kreont (Heraklov sin).